Coxe est un patronyme porté notamment par :

 Daniel Coxe (1640-1730), négociant américain ;
 George Harmon Coxe (1901-1984), scénariste et un écrivain américain de roman policier ;
Matilda Coxe Stevenson (1849-1915), ethnologue américaine ;
 Tench Coxe (1755-1824), politicien et économiste américain ;
 William Coxe (1747-1828), historien anglais.

Homonymie de patronyme